Алле́ () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Август Алле (; 1890—1952) — естонський письменник.
 Альфонс Алле (; 1854–1905) — французький письменник, відомий своїм чорним гумором.
 Альфонс Амаду Алле (; 1930–1987) — бенінський військовий офіцер та політичний діяч.
 Моріс Алле (; 1911–2010) — французький економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1988).
 Еміль Алле (; 1912–2012) — французький гірськолижник, чотирикратний чемпіон світу (1937–1938).

Топоніми 
 Алле () — застаріла назва річки Лина, що протікає в Польщі.

Див. також 
 Але (значення)

Французькі прізвища